Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Tomáš Šmíd 3-6 6-2 6-3.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)
Assente

 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (semifinali)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1983